L'édition 2011 du tournoi de Valence s'est déroulée du 31 octobre au  et a été jouée sur dur.

Faits marquants 
 Nicolas Mahut n'a pas disputé son huitième de finale face à Nikolay Davydenko car le Français a appris le décès brutal de son neveu de deux ans.
 Marcel Granollers remporte le tournoi en simple en battant Juan Mónaco en finale. Il remporte son  ATP en simple.
 En double, Bob Bryan et Mike Bryan s'imposent en finale face à Eric Butorac et Jean-Julien Rojer. Il s'agit respectivement de leur  et  en double.

Résultats en simple 
 Têtes de série 

 Qualifiés 

 Wild cards (invités)

Tableau final

Résultats en double 
 Têtes de série 

 Wild cards (invités)

Tableau final

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Saison 2011 de l'ATP
 Tournoi de tennis de Valence

Liens externes 
   Site officiel du tournoi
 
 

ATP 2011
Valence
Sport en Espagne en 2011
Tennis en octobre 2011
Tennis en novembre 2011